Doratonotus är ett släkte av mångfotingar. Doratonotus ingår i familjen Doratodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Doratonotus